Djazator est un nom qui désigne :
 Le Djazator, rivière qui donne naissance à l'Argout avec l'Akalakha.
 Djazator, nom kazakh et officiel du village de Belyachi jusqu'en 1980.

Homonymie de toponyme